L’alphabet arabe biélorusse est un alphabet, dérivé de l’alphabet arabe,  développé au  ou . Il compte 28 lettres dont des lettres additionnelles non utilisées dans l’écriture de la langue arabe. Il était utilisé par les Tatars baltiques.

Bibliographie 
 
 
 

bielorusse